Daute ist der Familienname folgender Personen:

 Heike Drechsler, geborene Daute (* 1964), deutsche Leichtathletin
 Tina Daute, deutsche Popsängerin und Moderatorin

Siehe auch:
 Daude
 Taute
 Taudte